Gilmour ist der Familienname folgender Personen:

 Alexander S. Gilmour (* 1931), US-amerikanischer Elektroingenieur und Autor
 Angus Gilmour (* 1990), schottischer Badmintonspieler
 Bill Gilmour (* 1942), kanadischer Politiker
 Billy Gilmour (* 2001), schottischer Fußballspieler
 Charlie Gilmour (Fußballspieler, 1999) (* 1999), schottischer Fußballspieler

 Doug Gilmour (* 1963), kanadischer Eishockeyspieler
 Elizabeth Smart-Gilmour (* 1987), US-amerikanisches Entführungsopfer
 Gary Gilmour (1951–2014), australischer Cricketspieler
 Ian Gilmour (1926–2007), britischer Herausgeber, Schriftsteller und Politiker
 John Gilmour, 2. Baronet (1876–1940), schottischer Politiker und Offizier
 John Scott Lennox Gilmour (1906–1986), britischer Botaniker 
 Kirsty Gilmour (* 1993), schottische Badmintonspielerin
 Kyle Gilmour (* 1988), kanadischer Rugby-Union-Spieler
 Ryan Gilmour, Chemiker und Hochschullehrer 

Gilmour steht für:

 Gilmour (Indiana), Ortschaft in den Vereinigten Staaten
 Mount Gilmour, Berg im Marie-Byrd-Land, Antarktika

Siehe auch:

 Gilmor
 Gilmore
 Gillmor